Americain kan verwijzen naar:

 Hotel Americain, een hotel in Amsterdam
 Café Américain, een café in dit hotel
 Filet americain, een vleesgerecht